Druga hrvatska rukometna liga predstavlja treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2021./22., te se sastoji četiri skupine - Istok, Jug, Sjever  i Zapad, u kojima se ukupno natječe 48 klubova.

Istok 

 Izvori:  
 hrs.hr, 2.HRL Istok - Muški  
 hrs.hr, 2.HRL Istok - Muški, wayback

Jug 

 Izvori:  
 hrs.hr, 2.HRL Jug - Muški  
 hrs.hr, 2.HRL Jug - Muški, wayback  
 rk-mokosica.com  
 rk-mokosica.com, wayback  
 dubrovacki.slobodnadalmacija.hr  
 markopolosport.net

Sjever 

 Izvori:  
 hrs.hr, 2.HRL Sjever - Muški  
 hrs.hr, 2.HRL Sjever - Muški, wayback

Zapad 

 Izvori:  
 hrs.hr, 2.HRL Zapad - Muški  
 hrs.hr, 2.HRL Zapad - Muški, wayback

Povezani članci 
 Druga hrvatska rukometna liga
 1. HRL 2021./22. 
 3. HRL 2021./22.
 Hrvatski kup 2021./22.
 Hrvatski kup - kvalifikacije 2021./22.

Vanjske poveznice 
 hrs.hr

Izvori 
  

2021-22
m-2